Foca se poate referi la:

Focă, mamifer marin
 Foca, sculptură realizată de Constantin Brâncuși în anul 1936
Foça, port și oraș în Turcia
FOCA (Formula One Constructors' Association - lb română Asociația Constructorilor din Formula 1)
 F.O.C.A. (abreviere de la :„Fabricat Original Cu Aluminiu”) este unul din personajele principale ale serialului românesc de desene animate RObotzi.
 Foča, oraș din sud-estul Bosniei și Herțegovinei, pe râul Drina. Este centrul administrativ al comunei Foça și al regiunii Foça din Republika Srpska.